Bill Douglass ist der Name folgender Personen:

* Bill Douglass (Schlagzeuger) (William Douglass; 1923–1994), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Bill Douglass (Bassist) (William Clinton Douglass; * 1945), US-amerikanischer Bassist und Flötist

Siehe auch:
 William Douglass